José Belda Mira (Ontinyent, 1983), ciclista valencià
 José Juan Belda Inglés (Bétera, 1947), dissenyador valencià